La Third Division 1953-1954 è stato il 27º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 26º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Port Vale (Third Division North) e Ipswich Town (Third Division South).

Stagione

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1954-1955.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1954-1955.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1953-1954
 Second Division 1953-1954
 FA Cup 1953-1954
 Charity Shield 1954

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
1953-1954